Žiča est un toponyme qui peut désigner :
le monastère de Žiča, un monastère orthodoxe de Serbie ;
Žiča, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.

Homonymie de toponyme